400K steht für:
 Florida Dodge Dealers 400K, ein Autorennen der NASCAR Craftsman Truck Series
 O'Reilly 400K, ehemaliger Name des Autorennens Chevy Silverado 350K
 Winstar World Casino 400K, ein Autorennen der NASCAR Craftsman Truck Series

400K